Paardensport is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend.

Geschiedenis 
Paardensport stond in 1955 voor het eerst op het programma van de Middellandse Zeespelen. Na 1959 was het wel twintig jaar wachten op de terugkeer van de sport. Ook in 1987, 2001 en 2013 werd de paardensport niet beoefend op de Middellandse Zeespelen.

Traditioneel staat de paardensport open voor zowel mannen als vrouwen, die het tegen elkaar opnemen in eenzelfde competitie. Dit principe vond echter pas ingang op de Middellandse Zeespelen in 1993, in het Franse Languedoc-Roussillon. Daarvoor waren het alleen mannen die deelnamen aan de paardensport. Op de Middellandse Zeespelen werd enkel een springconcours georganiseerd, zowel voor teams als voor individuen. Enkel in 1959 werd er een ander en ietwat vreemd stramien gevolgd. Er werden zes individuele concours georganiseerd. Drie daarvan waren uitsluitend voor ruiters met Arabische paarden. De drie andere klassen waren open voor alle paarden. In dat jaar waren er dus zes individuele kampioenen. De onderdelen dressuur en eventing stonden nog nooit op het programma van de Middellandse Zeespelen.

Onderdelen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen